Asteroide potencialment perillós, asteroide amb una òrbita que podria passar a prop de la Terra amb una mida prou gran com per a provocar danys importants en cas d'impacte.
 Polihidroxialcanoat, polièsters linears produïts per eubacteris en la natura a través de la fermentació del sucre o els lípids.